Piotr Dąbrowski (ur. 1957) – polski aktor
 Piotr Dąbrowski (ur. 1985) – polski koszykarz
 Piotr Dąbrowski (ur. 1985) – polski specjalista w biegu na 800 metrów, młodzieżowy wicemistrz Europy w sztafecie 4 × 400 metrów (2007)
 Piotr Dąbrowski – polski artysta plastyk
 Piotr Dąbrowski – generał III Rzeczypospolitej
 Piotr Dąbrowski – polski ekonomista
 Piotr Dąbrowski – polski inżynier
 Piotr Dąbrowski – polski muzyk, wokalista
 Piotr Dąbrowski – polski polityk, wiceminister rolnictwa, rzecznik NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”